Златко Црнковић (Кастав, 27. мај 1936 — Загреб, 14. фебруар 2012) био је југословенски и хрватски филмски, телевизијски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1957. || Наши се путови разилазе  || /
|-
| 1959. || Влак без возног реда  || /
|-
| 1959. || Пукотина раја   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Кота 905  || Полицајац (као З. Црнковић)
|-
| 1960. || Сигнали над градом  || Марко - илегалац ухапшен у биртији
|-
| 1961. || Мартин у облацима  || Инспектор
|-
| 1961. || Сива биљежница ТВ филм || /
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима ТВ филм || /
|-
| 1963. || Невесињска пушка   || /
|-
| 1963. || Опасни пут  || Вили
|-
| 1966. || Мокра кожа ТВ филм || /
|-
| 1966. || Миротворци  ТВ филм || /
|-
| 1969. || Ожиљак ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Каинов знак ТВ филм || /
|-
| 1967 1971. || Професор Балтазар ТВ кратка серија  || Наратор
|-
| 1971. || Леда ТВ филм || Аурел
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха ТВ филм || /
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Вено
|-
| 1972. || Окрени леђа вјетру ТВ филм || /
|-
| 1973. || Тимон  || /
|-
| 1974. || Вријеме за бајку ТВ серија || Отац
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Жупник
|-
| 1975. || Цар се забавља ТВ филм || /
|-
| 1976. || Њих троје ТВ филм || /
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Бен Џонсон
|-
| 1978. || Истарска рапсодија ТВ филм || Учитељ
|-
| 1979. || Љубица  ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Декрети ТВ филм || /
|-
| 1980. || Обустава у стројној ТВ филм || /
|-
| 1981. || Обитељски албум ТВ филм || /
|-
| 1981. || Туропољски топ ТВ филм || Племенити
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре ТВ филм || /
|-
| 1981. || Поглавље из живота Аугуста Шеное ТВ филм || /
|-
| 1982. || Устријелите Кастора ТВ филм || /
|-
| 1983. || Дундо Мароје  ТВ филм || Дундо Мароје
|-
| 1983. || Квит посао ТВ филм || Доктор
|-
| 1983. || Ифигенија у Аулиди ТВ филм || /
|-
| 1984. || Под старим крововима ТВ филм || /
|-
| 1985. || Хорватов избор  || Сипусиц
|-
| 1985. || Нитко се неће смијати ТВ филм || Хофман
|-
| 1985. || Хеда Габлер ТВ филм || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Сипусић
|-
| 1986. || Посјет ТВ филм || /
|-
| 1986. || Како преживјети до првог ТВ филм || Купац у месници
|-
| 1987. || Олујна ноћ ТВ филм || /
|-
| 1988. || Вила Орхидеја  || Ујак
|-
| 1988. || Канаринчева љубовца ТВ филм || /
|-
| 1989. || Прича о Духу ТВ филм || Психијатар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Лука  || /
|-
| 1992. || Каменита врата  || /
|-
| 1995. || Госпа  || Зоран Ранковић
|-
| 1995. || Прољеће Ивана Б  || /
|-
| 1997. || Олујне тишине 1895-1995 ТВ мини серија || Александар пл. Радочај
|-
| 1997. || Чудновате згоде шегрта Хлапића  || Приповједач (глас)
|-
| 1998. || Кућа духова ТВ филм || Иллустриссимус
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || -{Stahlkammer Zürich}- ТВ серија || /
|-
| 2003. || Ту  || Јосип
|-
| 2004. || Дуга поноћ ТВ филм || Жупник
|-
| 2005. || Битанге и принцезе ТВ серија || Судац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2011. || Мрак  || Деда
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Умрли 2012.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Добитници награде Златна арена